Leonhardskirche, Leonhardikirche oder Leonhardskapelle bezeichnet dem heiligen Leonhard von Limoges geweihte Kirchengebäude in

Deutschland

Baden-Württemberg 
 St. Leonhard in Ebenheid
 Leonhardskirche (Gellmersbach)
 St. Leonhard (Güglingen), Kapelle im württembergischen Güglingen, um 1476
 St. Leonhard (Hussenhofen)
 Leonhardskirche (Knittlingen) 
 St. Leonhard (Kottspiel) in Bühlertann 
St. Leonhard (Lauf)
 Leonhardskapelle (Laupheim) 
 Wegkapelle St. Leonhard (Michelwinnaden)
 Kapelle St. Leonhard in Rißtissen, siehe Rißtissen#Friedhofskapelle_St._Leonhard
 St.-Leonhards-Kapelle (Scheer) 
 St. Leonhard (Schwäbisch Gmünd), Friedhofskirche des gleichnamigen Friedhofs
 Pfarrkirche St. Leonhard in Stödtlen, siehe Stödtlen#Gemeindegliederung
 Leonhardskirche (Stuttgart), spätgotische Kirche in Stuttgart
 St.-Leonhardskapelle bei Waldstetten (Ostalbkreis), besser bekannt als Reiterleskapelle 
 St. Leonhard (Wallhausen), Kapelle in Wallhausen, Konstanz

Bayern 
 Mariä Himmelfahrt zu St. Leonhard (Aigen am Inn) in Aigen am Inn, Landkreis Passau

 St. Leonhard (Asbrunn)
 St. Leonhard (Baiershofen), Pfarrkirche in Baiershofen (Altenmünster)
 St. Leonhard (Bauerbach)
 St. Leonhard (Baumgarten), Filialkirche in Baumgarten (Aislingen)
 St. Leonhard (Bebenhausen)
 St. Leonhard (Billenhausen), Pfarrkirche des Krumbacher Stadtteils Billenhausen (Günzburg)
 St. Leonhard (Breitengüßbach), kath. Pfarrkirche in Breitengüßbach, Landkreis Bamberg
 St. Leonhard, Simultankirche in Bullenheim, Gemeinde Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 St. Leonhard Deining-Waltersberg, siehe Waltersberg (Deining)#Kirche St. Leonhard, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 St. Leonhard (Dinkelsbühl)
 St. Leonhard (Echlishausen), Gemeinde Bibertal, Landkreis Günzburg
 St. Leonhard (Erlach), in Velden (Vils)
 St. Ulrich und Leonhard (Ettlishofen), Gemeinde Bibertal, Landkreis Günzburg
 St. Leonhard (Ezelheim)
 St. Leonhard (Fischach)
 St. Leonhard (Fürstenfeldbruck), Nebenkirche in Fürstenfeldbruck
 Leonhardi-Kirche in Grafing bei München, siehe Grafing bei München#Leonhardikirche
 St. Leonhard (Siegertsbrunn), Landkreis München
 St. Leonhard (Götteldorf), evangelisch-lutherische Filialkirche im Landkreis Ansbach, Bayern
 Wallfahrtskirche Grongörgen
 St. Leonhard (Heretshausen)
 St. Leonhard und Nikolaus (Hüssingen)
 Wallfahrtskirche St. Leonhard (Inchenhofen)
 St. Leonhard (Jägersdorf), Filialkirche in Jägersdorf, Ortsteil von Wolfersdorf
 Wallfahrtskirche St. Leonhard (Kaufering)
 St. Leonhard (Kienraching)
 Leonhardskirche (Köditz) im oberfränkischen Köditz
 St. Leonhard (Kreuth), Pfarrkirche im oberbayerischen Kreuth
 St. Leonhard (Lauf an der Pegnitz), Ruine
 Hl. Dreifaltigkeit und St. Leonhard (Bocksberg), Filialkirche in Laugna
 St. Leonhard am Ried (Lauingen)
 St. Leonhard (Leinburg)
 St. Leonhard (Leming)
 St. Leonhard (Leonhardsbuch)
 St. Leonhard (Linden) in Linden, Mittelfranken
 St. Leonhard und Sebastian (Mohrenhausen)
 St. Leonhard (München)
 Leonhardskapelle (München)
 St. Leonhard (Froschhausen), Wallfahrtskirche in Murnau am Staffelsee, Ortsteil Froschhausen
 Kirche St. Leonhard (Nürnberg) 
 St. Leonhard (Nußdorf am Inn)
 St. Leonhard (Oberotterbach), in Rottenburg an der Laaber
 St. Leonhard (Pavelsbach)
 St. Leonhard (Pfaffenhausen)
 St. Leonhard (Pförring)
 St. Leonhard (Pfronten)
 St. Leonhard (Ittelsburg) in Ittelsburg bei Bad Grönenbach
 St. Leonhard (Penk), Wehrkirche in Penk bei Regensburg
 St. Leonhard (Regensburg)
 St. Leonhard (Reichersdorf), Gemeinde Irschenberg
 St. Leonhard (Reutern)
 St. Leonhard (Schonungen)
 St. Leonhard (Schwörsheim)
 St. Leonhard (Steinhausen)
 St. Leonhard (Stockstadt am Main)
 St. Leonhard (Sulzdorf an der Lederhecke) in Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld
 St. Leonhard (Tholbath)
 St. Leonhard (Unterliezheim)
 St. Leonhard (Wall)
 St. Leonhard (Wilting) in Traitsching, Bayerischer Wald
 St. Leonhard (Webling)
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Sankt Leonhard im Forst in Wessobrunn
 St. Leonhard (St. Leonhard am Wonneberg), St. Leonhard am Wonneberg, Landkreis Traunstein
 St. Leonhard (Wülflingen)
 St. Leonhard (Zentbechhofen), kath. Pfarrkirche in Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 St. Leonhard (Zeyern), kath. Pfarrkirche in Marktrodach, Landkreis Kronach

Hessen 
 Leonhardskirche (Frankfurt am Main), spätromanische Kirche in Frankfurt

Niedersachsen 
 St. Leonhard (Braunschweig)

Nordrhein-Westfalen 
 Leonhardskapelle in Erkelenz, siehe Erkelenz#Leonhardskapelle

Rheinland-Pfalz 
 Leonarduskapelle, Wallfahrtskirche in Rheinbreitbach, siehe Rheinbreitbach#Kultur und Sehenswürdigkeiten
 St. Leonhard (Weinsfeld) in Prüm

Sachsen-Anhalt 
 St. Leonhard in Groß Möringen, siehe Dorfkirche Groß Möringen

Schleswig-Holstein 

 St.-Leonhard-Kirche (Koldenbüttel)

Thüringen 
 St. Leonhard (Bad Köstritz), Thüringen
 St. Leonhard (Birkenfelde) im Landkreis Eichsfeld
 Leonhardskirche (Erfurt), ehemalige Kirche in Erfurt
 St. Leonhard (Frankenhain)

Frankreich 
 Église Saint-Léonard im oberelsässischen Dannemarie (Haut-Rhin)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Litzelsdorf
 Pfarrkirche Neudorf bei Parndorf

Kärnten
 Pfarrkirche Gnesau
 Pfarrkirche St. Leonhard (Villach)
 Filialkirche St. Leonhard an der Saualpe
 St. Leonhard bei Siebenbrünn, Arnoldstein

Niederösterreich
 Pfarrkirche Eckartsau
 Pfarrkirche Großschönau
 Pfarrkirche Lackenhof
 Pfarrkirche Matzen
 Pfarrkirche Oberstinkenbrunn
 Pfarrkirche Ollersdorf
 Pfarrkirche Piesting
 Filialkirche Reyersdorf
 Pfarrkirche St. Leonhard am Hornerwald
 Pfarrkirche St. Leonhard am Forst
 Pfarrkirche St. Leonhard am Wald
 Pfarrkirche Seibersdorf
 Filialkirche Schaubing

Oberösterreich
 Pfarrkirche Desselbrunn
 Pfarrkirche Geiersberg
 Wallfahrtskirche Heiligenleithen
 Pfarrkirche Münzbach
 Pfarrkirche Peilstein
 Filialkirche Pesenbach
 Pfarrkirche St. Leonhard bei Freistadt
 Filialkirche St. Leonhard bei Pucking

Land Salzburg
 Pfarrkirche Hintersee St. Leonhard und Georg
 Pfarrkirche Hüttau
 Pfarrkirche Forstau
 Pfarrkirche Leogang
 Pfarrkirche Lofer
 Pfarrkirche Plainfeld
 Wallfahrtskirche St. Leonhard (Grödig)
 St. Leonhard ob Tamsweg
 Filialkirche St. Leonhard in Mühlberg

Steiermark
 Pfarrkirche Donnersbachwald
 Leonhardskirche (Feldbach)
 Pfarrkirche Pöllau in Sankt Marein bei Neumarkt
 Filialkirche hl. Leonhard in der Eben in Aibl

Tirol
 Pfarrkirche Bruck am Ziller
 Pfarrkirche Finkenberg
 Pfarrkirche Kartitsch
 Pfarrkirche Mühlau hll. Leonhard und Antonius
 Pfarrkirche Ried im Oberinntal
 Pfarrkirche Roppen
 Pfarrkirche St. Leonhard im Pitztal
 Pfarrkirche Vinaders

Vorarlberg
 Pfarrkirche Au (Vorarlberg)
 Pfarrkirche Riefensberg
 Kapelle hl. Leonhard in St. Leonhard (Bludenz)

Schweiz 
 Leonhardskirche (Basel), Kirche in Basel
 St. Leonhardskirche (St. Gallen), Kirchengebäude in St. Gallen
 Pfarrkirche St. Leonhard, Pfarrei Ingenbohl-Brunnen, Kanton Schwyz, siehe Ingenbohl#Sehenswürdigkeiten
 Pfarrkirche St. Leonhard (Wohlen), Wohlen, Aargau

Tschechien 
 St.-Leonhards-Kapelle (Karlsbad)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)